Mineiro — indivíduo que extrai minérios do solo por meio da mineração

Geografia 
 Minas Gerais — estado do Brasil, cujos habitantes são referidos como mineiros
 Mineiros (Goiás) — município do estado de Goiás, Brasil
 Mineiros do Tietê — município do estado de São Paulo

Pessoas 
 Mineiro (futebolista) — campeão mundial pelo São Paulo Futebol Clube
 Alex Mineiro — futebolista, defendeu o Club Athletico Paranaense e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Mineiro
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos